La saison 2017-2018 de l'Avenir sportif de Gabès est la  du club dans l'élite. Il dispute également la coupe de Tunisie.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif

Matchs amicaux

Championnat de Tunisie 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

| valign="top" align="left" width="33%" |

|}

Statistiques individuelles

Références 

Gabès AS